Княги́нино:

Россия 
Брянская область
 Княгинино — деревня в Рогнединском районе
 Княгинино — село в Севском районе

Владимирская область
 Княгинино — деревня в Ковровском районе

Вологодская область
 Княгинино — деревня в Великоустюгском районе
 Княгинино — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района
 Княгинино — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района

Костромская область
 Княгинино — деревня в Буйском районе
 Княгинино — село в Нерехтском районе

Московская область
 Княгинино — деревня в Клинском районе

Нижегородская область
 Княгинино — город, административный центр Княгининского района

Тульская область
 Княгинино — деревня в Новомосковском районе
 Княгинино — деревня в Одоевском районе

Ярославская область
 Княгинино — деревня в Брейтовском районе
 Княгинино — деревня в Пошехонском районе

Украина 
 Княгинино — село в Демидовском районе Ровненской области.
 Княгинино — село в Дубенском районе Ровненской области.

См. также